Italo o ítalo puede referirse a:
 Uno de los posibles gentilicios para referirse a Italia:
 italiano (más propiamente para el país actual).
 itálico (más propiamente, para los pueblos itálicos o las lenguas itálicas)
 italiota (más propiamente, un pueblo prerromano del sur de Italia)

Un nombre masculino
Italo Balbo
Italo Calvino
Italo Luder
Italo Svevo
Italo Maceda

Nombres masculinos